Alessandro Amitrano – politico e giornalista italiano.
 Francesca Amitrano – direttrice della fotografia italiana.
 Giorgio Amitrano – orientalista, traduttore e accademico italiano.
 Salvatore Amitrano – ex canottiere italiano.